Lokavec (Ajdovščina), een plaats in de Sloveense gemeente Ajdovščina,
Lokavec (Laško), een plaats in de Sloveense gemeente Laško, of
Lokavec (Sveta Ana), een plaats in de Sloveense gemeente Sveta Ana.